УЕФА Лига нација 2024/2025. биће четврта сезона УЕФА Лиге нација, међународног фудбалског такмичења у којем ће учествовати фудбалске репрезентације, тренутних 55 чланица УЕФА-е. Такмичење, које ће се одржати од септембра до новембра 2024. (у групној фази) и јуна 2025. године (финално такмичење), такође ће служити као део европских квалификација за Светско првенство 2026.

Формат
УЕФА је потврдила да ће бити коришћен готово идентичан формат као и за претходне две сезоне, са драстичним изменама. Педесет пет репрезентација биће подељено у четири лиге, у којима ће лиге А, Б и Ц имати 16 репрезентација подељених у 4 групе, док ће лига Д садржати само 7 репрезентација подељених у 2 групе. Репрезентације су распоређене по основу ранг листе из претходне сезоне. Свака репрезентација ће играти 6 утакмица у својој групи, осим једне групе из лиге Д где ће играти 4 утакмице, (користећи Бергеров систем такмичења), играјући утакмице у септембру, октобру и новембру 2024. Овај формат тежи ка томе да за скоро све групе, репрезентације у истој групи играју своје последње утакмице у исто време. Такође, овај формат повећава број утакмица у лиги од 138 на 162, а смањује број пријатељских утакмица.

У најјачој лиги; лиги А, тимови ће се такмичити како би постали шампиони УЕФА Лиге нација. Четири победника и четири другопласираних из сваке групе лиге А квалификоваће се у четвртфинално такмичење лиге нација које ће се одиграти у марту 2025. Одатле ће четири репрезентације изборити место за финалну завршницу која се игра у јуну 2025. Полуфинални парови, заједно са административним домаћим тимовима за треће место и финале, одређују се помоћу жреба. 

Тимови ће се такође такмичити за промоцију или испадање у вишу или нижу лигу. У свакој лиги биће промовисано четири победника групе (осим лиге А), док ће последњи тимови из лиге А и Б као и два најлошија последњепласирана тима из лиге Ц испасти у нижу лигу. Уведена су доигравања где ће се сваки трећепласирани из лиге А борити за евентуални останак у лиги против сваког другопласираног из лиге Б за евентуални пролазак у лигу А. Такође ће се сваки трећепласирани из лиге Б борити за евентуални останак у лиги Б против сваког другопласираног из лиге Ц за евентуални пролазак у лигу Б.

Правила такмичења 
Уколико две или више екипа буду имали исти број бодова на завршетку групне фазе такмичења, примењиваће се следећи критеријум:
 Већи број освојених бодова у одиграним утакмицама између екипа које су у питању;
 Боља гол-разлика која произлази из одиграних утакмица између екипа које су у питању;
 Већи број постигнутих голова у одиграним утакмицама између екипа које су у питању;
 Већи број постигнутих голова у гостима између екипа које су у питању;
 Ако и даље, након што су примењени критеријуми од 1 до 4, тимови и даље имају исти ранг, критеријуми 1 до 4 ће се поновити искључиво за утакмице између екипа које су у питању како би се утврдила коначна ранг листа. Ако овај поступак не доводи до одлуке, примењиваће се критеријуми од 6 до 10:
 Боља гол-разлика укључујући све утакмице у групи;
 Већи број постигнутих голова укључујући све утакмице у групи;
 Већи број постигнутих голова у гостима укључујући све гостујуће утакмице у групи;
 Већи број остварених победа укључујући све утакмице у групи;
 Већи број остварених гостујућих победа укључујући све утакмице у групи;
 "Фер-плеј" (1 бод за један жути картон, 3 бода за црвени картон као последица два жута картона, 3 бода за директан црвени картон, 4 бода за жути картон након којег следи директан црвени картон);
 Позиција на УЕФА ранг листи.

Носиоци 

Свих 55 репрезентација ће учествовати на такмичењу. Репрезентације из лиге А и Б које су у сезони 2022/23. завршиле на последњем месту у својим групама, као и репрезентације из лиге Ц које изгубе у доигравањима ће испасти у нижу лигу, док репрезентације из лиге Б, Ц и Д које су завршиле као првопласиране у својим групама биће промовисани у вишу лигу.

Напомене:

Лига А

Група А1

Група А2

Група А3

Група А4

Четвртфинале

Завршница

Полуфинале

За 3. место

Финале

Лига Б

Група Б1

Група Б2

Група Б3

Група Б4

Лига Ц

Група Ц1

Група Ц2

Група Ц3

Група Ц4

Поредак трећепласираних

Лига Д

Група Д1

Група Д2

Доигравања за опстанак/пролазак у лигу

Лига А и лига Б

Лига Б и лига Ц

Напомене

Референце

Спољашње везе 

УЕФА Лига нација
Лига нација
Лига нација